

Geografia 
 Isola di Bute – Isola della Scozia
 Canale di Bute – canale che separa l'isola di Bute da quella di Arran
 Bute – contea scozzese

Mitologia 
 Bute – figlio di Borea
 Bute – argonauta, eroe ateniese, gemello di Eretteo
 Bute – figlio di Amico
 Bute – amico di Anchise
 Bute – uno dei cinquanta Pallantidi

Altro 
 Bute – farmaco analgesico